Посол Грузии в Москве был официальным представителем правительства в Тбилиси при правительстве России .

Список представителей

См. также 
 Список послов России в Грузии

Примечания 

Списки послов в России
Послы Грузии в России
Страницы с непроверенными переводами